Eduard II d'Anglaterra (Caernarvon, Gal·les, 1284 -Berkeley, Gloucester, 1327), rei d'Anglaterra (1307 -1327)
 Eduard II de Bar (1339-1352), comte de Bar de 1344 a 1352
 Eduard II Farnese (Colorno, Ducat de Parma, 1666 - Parma, 1693), príncep parmesà que va ser l'hereu de Ranuccio
 Eduard II de Wessex (~962 - 978), rei de Wessex (975 - 978)